Mortuarium, vroegere benaming baarhuis
 Baarhuis (Blauwhuis), een rijksmonument op begraafplaats De Eshof in de Nederlandse plaats Blauwhuis
 Baarhuis (Doorn), een rijksmonument op de algemene begraafplaats in de Nederlandse plaats Doorn (Utrecht)
 Baarhuis (Haren, Groningen), een rijksmonument in de Nederlandse plaats Haren (Groningen)
 Baarhuis (Haren, Noord-Brabant), een rijksmonument op het R.K. kerkhof in de Nederlandse plaats Haren (Noord-Brabant)
 Baarhuis (Heesch), een rijksmonument op het R.K. kerkhof in de Nederlandse plaats Heesch (Noord-Brabant)
 Baarhuis (Huizinge), een rijksmonument op de algemene begraafplaats in de Nederlandse plaats Huizinge
 Baarhuis (Oirschot), een rijksmonument op de R.K. begraafplaats in de Nederlandse plaats Oirschot
 Baarhuis (Ouderkerk aan den IJssel), een rijksmonument op de begraafplaats in de Nederlandse plaats Ouderkerk aan den IJssel
 Baarhuis (Pieterburen), een rijksmonument op de begraafplaats Wierhuizen in de Nederlandse plaats Pieterburen
 Baarhuis (Zutphen), een rijksmonument op de algemene begraafplaats in de Nederlandse plaats Zutphen